Улица Андрея Карлова — название улиц в разных городах мира, названных в честь Андрея Геннадьевича Карлова
 Улица Андрея Карлова (Анкара) ― улица в микрорайоне Чанкаре города Анкара (Турция)
 Улица Андрея Карлова (Демре) — улица в Демре (Турция, ил Анталья)
 Улица Андрея Карлова (Москва) — улица в Дорогомиловском районе Москвы
 Улица Андрея Карлова (Симферополь) — строящаяся улица в Симферополе